

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Podlaszcze – część wsi Brandwica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica 
 Podlaszcze – część wsi Kroczyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Podlaszcze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów